La S.A.D.Br., ou Société des Architectes Diplômés de la ville de Bruxelles, est une association fondée le 19 mai 1936, qui regroupe les architectes diplômés de la Faculté d'architecture de l'université libre de Bruxelles depuis 2009, de l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta (1980-2008), de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française La Cambre (1980-2008), de la section architecture de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles (1711-1979).

À l'origine, la S.A.D.Br. reproduisait un peu l'ancienne Société Palladio disparue au  et avait le même but que les sociétés semblables à l'étranger comme l'American Institute of Architects. Auparavant il y avait encore eu à Bruxelles la Société de peinture, sculpture et architecture de Bruxelles, mais elle n'était pas axée principalement sur l'architecture et regroupait des amateurs d'art fréquentant le Musée de Peinture, ainsi que l' « Association des Architectes et dessinateurs d'Art de Belgique » active durant l'entre deux guerres et ayant son siège social rue de la Madeleine, 46, à Bruxelles.

Actuellement, la S.A.D.Br. a pour objet de défendre le diplôme et le titre d’architecte, l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres, de resserrer des liens de fraternité entre les architectes diplômés de la Faculté d'architecture de l'université libre de Bruxelles et de ses instituts fondateurs.

Son siège social est situé actuellement à la Maison des Anciens Étudiants de l'université libre de Bruxelles, sur le campus de la Plaine.

Histoire

Création de la S.A.D.Br 
La S.A.D.Br. a été fondée officiellement le 19 mai 1936, par acte enregistré à Bruxelles (A.S.S.P.), le 4 juin 1936, volume 795, folio 31, case 11, acte n° 1122 publié aux Annexes au Moniteur belge du 13 juin 1936.  Le sigle S.A.D.Br. signifiait "Société des Architectes Diplômés de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles".

La formation même de la S.A.D.Br. remonte au 22 août 1935. Quelques anciens, Marcel Mueller, Alfred Ledent (1906 - 1996), Jean Delsaux et Léon Van Dievoet (1907-1993), issus de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles se sont réunis à la Maison des Artistes à la Grand-Place de Bruxelles, pour y discuter de la mise sur pied de l'association et du programme des études d'architecte.

La S.A.D.Br. soutint également les combats de la "Ligue pour la défense du titre et de la fonction d'architecte" fondée en 1955, dont firent partie la plupart de ses premiers fondateurs.

À cette époque, la profession d'architecte n'était pas légalement défendue et quiconque pouvait s'en attribuer l'exercice.
L'objectif était de constituer une association fondée sur des bases juridiques afin de "défendre les intérêts professionnels des associés et, en particulier, la valeur du diplôme et la protection du titre d'architecte", ainsi que l'élaboration d'un code d'honneur de la profession : "L'architecte est à la fois un artiste et un praticien. Sa fonction est de concevoir et d'exécuter la composition d'un édifice, d'en diriger et surveiller l'exécution, de vérifier et régler les comptes des dépenses y relatives" et qu'il "exerce une profession libérale non commerciale".

Le 14 janvier 1936 a lieu la première Assemblée générale au siège provisoire de la Société, Café de l'Horloge, Porte de Namur.

Les statuts sont finalisés et approuvés. Le Comité élu se compose:

Président : Georges Ricquier.
Premier vice-président : Léon van Dievoet (neveu de l'architecte Henri van Dievoet et petit-neveu de l'architecte Joseph Poelaert).
Deuxième vice-président : Émile Goddin.
Secrétaire général : Jean Delsaux.
Secrétaire adjoint : Guillaume Spittols.
Trésorier : Marcel Mueller.
Trésorier adjoint : Maurice Ducoeur.

Le 19 mai 1936, les statuts sont enregistrés avec comme membres fondateurs: Les architectes Léon van Dievoet, Jean Delsaux, Marcel Mueller, Guillaume Spittols, Émile Goddin, Edouard Scutenaire, Fernand Sprangers, Maurice Ducoeur, Albert Thomas, Paul Votquenne, Robert Hennig, Nicolas Kasakoff, Maurice Lhoir et Raymond Dautzenberg.
Raymond Dautzenberg est également élu président lors de cette Assemblée succédant à Georges Ricquier qui avait démissionné pour raisons personnelles le 4 mai. 
L'acte de constitution parait aux annexes du Moniteur belge le 13 juin 1936 (acte 122).

Le siège social fut fixé à Bruxelles, rue Saint-Bernard, n° 150 qui était alors le domicile de l'architecte Léon van Dievoet.

Période avant-guerre: 1936-1940 

Dès sa fondation la S.A.D.Br s'activa à faire promulguer une loi pour la protection du titre d'architecte.

Il y a deux assemblées générales prévues par an. Les réunions se tiennent de 1937-1938 au Roy d'Espagne, et à partir de 1939 à la Taverne des Beaux Arts.

Le 20 janvier 1939 : Première conférence « Urbanisation d'une capitale », avec projections lumineuses, par Alfred Ledent, diplômé de l'Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris, dans le grand auditoire de l'Académie.

La première assemblée générale ordinaire eut lieu le 19 février 1937 et devant une assistance nombreuse le président Dautzenberg y a défini la portée du mouvement. Parmi les revendications il y avait la création d'un Ordre des Architectes et la constitution d'une chambre de discipline.

Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

26 juin 1939: Premier banquet de la S.A.D.Br. à la Taverne des Beaux Arts. Le corps professoral et les membres de l'association générale y sont conviés.

La S.A.D.Br. prit l'habitude de terminer l'année académique par un banquet confraternel est réalisée par le sculpteur belge, Georges Dobbels à l'initiative de la S.A.D.Br. .

Peyresq

À partir de 1958 
En 1958, Bruxelles accueille l'Exposition Universelle. La S.A.D.Br reçoit un Grand Prix grâce à sa participation au Groupe 37 - architecture.

En 1980, la section architecture de l'Académie Royale des Beaux-Arts est déménagée de la rue du Midi vers le campus de la Plaine de l'ULB pour créer l'Institut Supérieur d'Architecture Victor Horta - site de Bruxelles. La S.A.D.Br regroupe dès lors les anciens étudiants de l'ancienne section diplômés de l'Académie des Beaux-Arts et les nouveaux diplômés de l'I.S.A.V.H.

En 1996 a lieu la première édition du Prix Bruxelles Horta.
L'échevin de l'urbanisme, Henri Simons et Freddy Thielemans, ont décidé de créer un prix d'architecture qui récompense des réalisations récentes sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 
L'organisation a été confiée à la S.A.D.Br car c'est une association professionnelle regroupant les architectes diplômés de l'enseignement de Bruxelles-ville. Il est doté de trois prix ( F,  F et  F). Au départ, le Prix est prévu pour être décerné chaque année finalement les éditions suivantes auront lieu en 1999 et 2001.

En 2001, une exposition des projets lauréats est organisé à l'Académie Royale des Beaux Arts.
En 2005, l'exposition des lauréats devient une exposition itinérante à travers la Ville de Bruxelles (Place Sainte Catherine, Coudenbergh, Galerie de la Reine). Un cube de deux mètres de côté présente les projets sur chacune de ses faces.
En 2008, Le Prix du Public vient s'ajouter aux Prix décernés sur une proposition de l'Échevin de l'urbanisme Christian Ceux. Il y a donc un Premier Prix récompensé par  euros, un deuxième prix de  euros et le Prix du Public de  euros.
En 2009, à la suite de la fusion de l'ISA Victor Horta et de La Cambre (issu de l’École nationale supérieure d’architecture et des arts décoratifs créée en 1926 par Henry van de Velde) pour créer la Faculté d'Architecture de l'Université Libre de Bruxelles, la S.A.D.Br regroupe également les anciens étudiants de la nouvelle faculté. 
Elle devient membre de l'UAE (Union des Anciens Étudiants de l'ULB) au même titre que les associations post-facultaire de l'ULB (tel que l'ADBr, SBS Alumni).

En 2011, la S.A.D.Br a fêté ses 75 ans, par l'organisation d'un concours de photographie d'architecture et par une soirée anniversaire.

Liste de membres renommés 
MEMBRES TOMBÉS AUX ARMÉES
 Sergent Jean BALIS (Atelier Van Neck) † 1940
 Lieutenant Arsène TOURNAY (Atelier Horta et Lacoste) † 1940
 Lieutenant Pierre PAUWELS (Atelier Van Neck) † 1942
 Lieutenant René ALEXANDRE, R.A.F. (Atelier Van Neck) † 1944
 Lieutenant Edgard LIBION (Atelier Lacoste) † 1944
ASSASSINÉ PENDANT L'OCCUPATION
 Albert-Charles SERVAIS (atelier Lambot)
PRÉSIDENTS D'HONNEUR
 Baron Victor Horta
 Lucien Cooremans, bourgmestre de Bruxelles
MEMBRES D'HONNEUR
 L'étudiant architecte Jean VAN GOETHEM, tombé au champ d'honneur.

 1940 Joseph Van Neck - Professeur à l'Académie des Beaux-Arts
 1940 Henry Lacoste - Professeur à l'Académie des Beaux-Arts
 1940 Eugène Dhuicque - Directeur de l'Institut d'Urbanisme de l'ULB
 1951 Robert Catteau - Échevin de l'Instruction Publique et des Beaux Arts
 1954 Alexis Dumont
 1954 Georges Gromort
 1954 Henry Van Montfort
 Louis Baes - Professeur honoraire à l'Université et à l'Académie
 Paul Bonduelle
 Adolphe Puissant
 Désiré Tits, directeur général de l'Instruction Publique de la ville de Bruxelles.
 Marcel Van Goethem (1900-1959), membre d'honneur à titre posthume en 1960; oncle de Jean Van Goethem, dont il suivit les premiers travaux. 
 Louis-Herman de Koninck, nommé membre d'honneur en 1964.

MEMBRES RENOMMÉS
 Diplômés de l'Académie des Beaux-Arts section architecture
 Emile Lavigne 1902 (atelier Acker)
 James Allard 1913 (atelier Horta)
 Jean Hebbelynck 1914 (atelier Horta)
 Jacques Obozinski 1913 (atelier Acker et Horta)
 Léon Guiannotte 1914 (atelier Horta et De Vestel)
 Augustin Bernard 1920 (atelier Lambot)
 Lucien De Vestel 1921 (atelier De Vestel)
 Robert Puttemans 1922 (atelier Van Neck)
 Maxime Brunfaut 1929 (atelier Horta et Lacoste)
 Jean Delsaux 1929 (atelier Van Neck)
 Jean Lalière 1929 (atelier Van Neck)
 Alfred Ledent 1929 (atelier Horta et Lacoste)
 Roger Lemaire 1929 (atelier Van Neck)
 Marcel Mueller 1929 (atelier Horta et Lacoste)
 Genia Averbouch 1930 (atelier Horta et Lacoste)
 Georges De Hens 1930 (atelier Horta et Lacoste)
 Isia Isgour 1935 (atelier Lacoste)
 Robert Schuiten 1935 (atelier Lacoste)
 Léon van Dievoet 1935 (atelier Horta et Van Neck)
 Jacques Dumont 1936 (atelier Lacoste)
 Philippe Dumont 1936 (atelier Lacoste)
 Moïse Kubowitski 1936 (atelier Lacoste)
 André Levêque 1936 (atelier Horta et Van Neck)
 Siang Sam Chang 1936 (atelier Lacoste)
 Dov Abrahamy 1937 (atelier Van Neck)
 Victor-Gaston Martiny 1937 (atelier Lacoste)
 Igor Fawichevitch 1939 (atelier Van Neck)
 Claude Strebelle 1941 (atelier Van Neck)
 Ado Baltus, 1943 (atelier Van Neck)
 Jean Polak 1943 (atelier Lacoste)
 Marcel Lambrichs 1944 (atelier Lacoste)
 Théo Kisselow 1945 (atelier Lacoste)
 Paul Mignot 1946 (atelier Lacoste)
 Marcel Mignot 1947 (atelier Lacoste)
 Gérard De Brigode 1948 (atelier Lacoste)
 Charles De Meutter 1950 (atelier Bernard)
 Casimir Grochowski 1951 (atelier Lacoste)
 Jacques Goossens-Bara 1952 (atelier Lacoste)
 Luc Schuiten, 1967

 Diplômés Institut Supérieur d'Architecture Victor Horta
 Francis Metzger 1982
 Pierre Lallemand 1983

 Licenciés ULB

 Carmen Azevedo, licenciée en art de bâtir et conservation restauration du patrimoine architectural (ULB), 2004.

Bibliographie 
 Victor-Gaston Martiny, "Qu'est ce que la S.A.D.Br.", dans :  (Le) Mal axé, organe des élèves de l'Académie des Beaux-Arts, Bruxelles, s. d. (vers 1951), pp. 15-16.
 Victor-Gaston Martiny, Abrégé historique de la formation des architectes par l'Académie des beaux-arts de Bruxelles et résumé chronologique de l'action entreprise, depuis sa fondation en 1936, par la Société des Architectes Diplômés de cette institution, Bruxelles, 1961.

Voir aussi 
 Société Palladio
 Prix Bruxelles-Horta
 Maison Eupalinos
 Faculté d'architecture de l'université libre de Bruxelles
 Universités de Bruxelles
 Léon Van Dievoet

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la SADBr
  Site officiel du Prix Bruxelles Horta 

Association à Bruxelles
Architecture en Belgique
Association d'architectes
Association d'anciens élèves
Association fondée en 1936
Organisation professionnelle en Belgique